Ольга Панарина:
 Панарина, Ольга Васильевна (род. 1970) — российская спортсменка (стендовая стрельба).
 Исмаилова (Панарина), Ольга Юрьевна (род. 1985) — белорусская велогонщица.